Гамалі́я — українське прізвище
 «Гамалія» — туристична компанія.
 «Гамалія» — історична поема Тараса Григоровича Шевченка.
 «Гамалія» — псевдо.

Гамалі́я — доволі поширене українське прізвище, варіації: Гамалея, Гамалієнко, відоме принаймні з сер. XVII ст..

Щодо етимології прізвища Гамалія, то ймовірно має турецьке походження.

Найвідомішими носіями прізвища є численні представники козацько-старшинського (згодом дворянського) роду Гамаліїв.

Відомі носії прізвища 

 Гамалії — козацько-старшинський (і дворянський) рід.
 Гамалія Андрій Михайлович (?—1728) — генеральний осавул в уряді гетьмана Івана Мазепи, засновник козацько-старшинського роду Гамалій.
 Гамалія Антін Андрійович (1689—1728) — генеральний осавул в уряді гетьмана Івана Мазепи та гетьмана Івана Скоропадського.
 Борис Гамалія (1930) — реюньйонський поет, літературознавець, лінгвіст, фольклорист, громадський діяч.
 Гамалія Григорій Михайлович (* близько 1630—†1702) — військовий і державний діяч 2-ї пол. XVII ст..
 Гамалія Іван Андрійович (1699—1766) — виконувач обов'язків Генерального судді (1733—1735 рр.), наказний миргородський полковник (1750—1752 рр.), учасник обрання гетьманом Данила Апостола 1 (12) жовтня 1727 року у Глухові.
 Гамалія Марія Василівна (1670—1716) — українська меценатка, дружина Григорія Гамалії.
 Гамалія Микола Федорович (*1859—†1949) — український і радянський мікробіолог, імунолог, вірусолог, епідеміолог.
 Михайло Гамалія — полковник черкаський (1662).
 Гамалія Михайло Андрійович (*? — раніш 1725) — генеральний бунчужний, генеральний осавул Війська Запорозького, полковник полтавський.
 Гамалія Михайло Леонтійович (1749—1830) — український лікар, статський радник.
 Гамалія Олександр (справжнє прізвище — Леві/Левін, *1885—†1921) — соліст-бандурист з Харкова.
 Гамалія Платон Якович (Гамалея, *1766—†1817) — капітан-командор, педагог, перекладач, учений.
 Гамалія Семен Іванович (*1743 —†1822) — освітній діяч, перекладач, поет.
 Гамалія Яків (рр. нар. і смерті невідомі) - паволоцький полковник (1674).

Псевдо 
 Ґонта Іван «Гамалія» (1914—1944) — командир куреня «Довбуш» ТВ-22 «Чорний ліс», сотник УПА.
 Скригунець Василь-«Гамалія» (1893—1948) — командир сотні «Черемош», заступник шефа зв'язку Коломийського окружного проводу ОУН, сотник УПА.
 Горчик Ярослав-«Гамалія» (†27.03.1946) — сотник Відд. «Рубачі» ТВ-16 «Серет» ВО-3 «Лисоня».
 Анатолій Монь-«Гамалія» — командир загону «Прилуцький» ВО-1 «Заграва».
 Боднар Іван-«Гамалія» (1918-?) — бунчужний сотні «Месники-1» куреня «Месники».
 Броніслав Корчак-«Гамалія» — чотовий 1-ї чоти сотні «Рубачі» ВО-3 «Лисоня».
 командир сотні «Перекотиполе», сотні «Переяслави ІІ» ВО-2 «Буг».

Виноски 

Українські прізвища